Facultatea de Litere se poate referi la:
Facultatea de Litere (UB) a Universității din Bacău
Facultatea de Litere a Universității din București
Facultatea de Litere (UBB) a Universității „Babeș-Bolyai”
Facultatea de Litere (UCV) a Universității din Craiova
Facultatea de Litere (UAIC) a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Litere a Universității de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere a Universității din Lund, Suedia